Торсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3106,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Торсі на сайті французького Національного інституту географії
 Торсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара